Línea 6 puede referirse a:
 Línea 6 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 6 de colectivos de Santa Rosa, Argentina.
 Línea 6 de colectivos del Gran San Juan, Argentina.
 Línea 6 del metro de Barcelona, operado por Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
 Línea R6 de Cercanías Barcelona, operada por Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.
 Línea 6 del EMT de Madrid.
 Línea 6 de la EMT Málaga.
 Línea 6 del EMT Valencia.
 Línea 6 del metro de la Ciudad de México.
 Línea 6 del metro de Madrid.
 Línea 6 del metro de Nueva York.
 Línea 6 del metro de París.
 Línea 6 del metro de Santiago, Chile.
 Línea 6 del metro de São Paulo, Brasil.
 Línea 6 de Metrovalencia.
 Línea 6 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 6 de autobuses urbanos de Barcelona.
 Línea 6 de autobús urbano de Granada.
 Línea 6 de autobús urbano de Alcobendas.
 Línea 6 de autobús urbano de Getafe.
 Línea 6 de autobús urbano de Móstoles.
 Línea 6 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 6 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.